База́ев, Баззаев (ос. Бæззатæ) —  фамилия. Известные носители:
 Баззаев, Андрей Константинович (1953) — художник.

 Базаев, Артур Каурбекович (1959) — тренер по вольной борьбе.
 Базаев, Асан Толегенович (1981) — казахстанский велосипедист.
 Базаев, Борис Георгиевич (1954—2021) — советский борец вольного стиля.
 
 Базаев, Джамбулад Васильевич (1979) — российский футболист.
 Базаев, Жалавди Салавдиевич (2002) — российский тяжелоатлет.
 Базаев, Сиражутдин Гаджирамазанович (1968) — советский и украинский спортсмен и тренер.

См. также 
 Басаев
 Газаев